Grote kan syfta på:

 Dennis Grote (född 1986), tysk fotbollsspelare
 George Grote (1794–1871), engelsk politiker och hävdatecknare
 
 John Grote (1813–1866), engelsk filosof
 6886 Grote, en asteroid
 Augustus Radcliffe Grote (1841–1903), entomolog

Efternamn